Naturschutzgebiet Bewerbach steht für:

 Naturschutzgebiet Oberer Bewerbach
 Naturschutzgebiet Unterer Bewerbach